A Marlboro Cup, ou Copa Marlboro, foi uma série de torneios amistosos organizado entre 1987 e 1990 pela Philip Morris Companies Inc. e composto por clubes e seleções, algumas vezes, mesclados.

Apenas em 1987, o torneio teve 1 edição, com sede em Miami. A partir de 1988, o torneio contava com 4 edições anuais, distintas entre si, e com sede nas cidades de Miami, New York, San Antonio e Los Angeles.

Edições
{| border=1 cellspacing="0" cellpadding="4"
|- bgcolor="gold" align="center"
!Ano||Sede||Campeão||Vice-Campeão||3o Lugar||4o Lugar'|-
|1987detalhes||Miami || Millonarios|||| ||Deportivo Cali
|-
|1988detalhes||Miami|| Atlético Nacional|||| Colo-Colo||Millonarios
|-
|1988detalhes|| New York ||Sporting Cristal||  Barcelona||  Benfica||Atlético Nacional
|-
|1988detalhes|| San Antonio ||  Club Universidad de Guadalajara||  UNAM||  Fort Lauderdale Strikers||Alianza F.C.
|-
|1988detalhes|| Los Angeles || ||  Club Universidad de Guadalajara||  || League of Ireland XI
|-
|1989detalhes|| New York ||||||  Benfica||  América de Cali
|-
|1989detalhes||Los Angeles ||||  Juventus||||
|-
|1990detalhes||Miami |||| ||||
|-
|1990detalhes||Los Angeles ||||  Guadalajara||||
|-
|1990detalhes||Chicago|| Atlas||||||
|-
|1990detalhes||New York||  Flamengo||  Alianza Lima||||  Sporting
|}

 Links Externos 
 Marlboro Cup no rsssf.com/
 articles.latimes.com/ Marlboro Cup Soccer Tournament ''

Competições internacionais de futebol
Marlboro Cup